Teleton — maratona televisa de captação de recursos para caridade.
 Teleton (Brasil) — maratona televisa brasileira promovida em prol da AACD.
 Teletón Costa Rica — maratona televisa costa-riquenha promovida em prol da reabilitação infantil.
 Teletón México — maratona televisa mexicana promovida em prol da CRIT.
 Teletón Perú — maratona televisa peruana promovida em prol da reabilitação infantil.

Teleton